Plaats in Indonesië
 Sekarputih (Balongpanggang), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java
 Sekarputih (Tegalampel), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java